Az A4-es autópálya (másik neve: Serenissima) nyugatról kelet felé a Pó-síkságon keresztül, Torinón, Milánón áthaladva éri el a Trieszt melletti Sistianát, az olasz-szlovén határt.

Története 
Az autópálya első szakaszát Milánó és Bergamo között 1927. szeptember 24-én adták át a forgalomnak, 1931-re Bresciaig, 1932-re Torinóig épült meg, majd egy évvel később, 1933-ban a Velence–Padova szakaszt is átadták és csaknem 30 év után elkészült a Padova-Brescia szakasz is. Az utolsó része az autópályának, a Velence-Trieszt-Sistiana szakasz volt, amit 1970. február 22-én adtak át a forgalomnak. Mára ez lett Olaszország legforgalmasabb autópályája, mivel közvetlen kapcsolatot létesít a Balkán-félsziget, Kelet-Közép Európa és Franciaország déli illetve Spanyolország közt. Az autópálya elsősorban a nemzetközi áruszállításban és tranzitforgalomban tölt be fontos szerepet. Emellett a nyári szezonban a nyaralók miatt jelentősen megnő a forgalom, akár 15 kilométeres dugókat okozva a fizetőkapuknál. A téli szezonban igen sűrű köd képződik az autópálya nyomvonalán, ami a Pó-síkság földrajzi elhelyezkedése miatt van, ennek következtében előfordulnak tömeges balesetek. 

A Milánó-Brescia szakaszon napi 100 ezer jármű halad át, csúcsidőszakban ez a szám a 140 ezret is eléri. A mestrei útszűkületet a várost elkerülő út megépítésével küszöbölték ki (Passante di Mestre). Milánó területén az A4-es díjmentesen használható. Az A4-es kétszer három sávos autópálya. A Milánó és Bergamo közötti szakasz viszont kétszer négy sávos 2007 óta, viszont a Velence és Trieszt közötti szakasz csak kétszer két sávos.

Az 530 km hosszú autópályát különböző szakaszokon, különböző társaságok tartják fenn:
Torino-Milánó: S.A.T.A.P.
Milánó-Brescia: Autostrade per l’Italia S.p.A.
Brescia-Padova: Concessioni Autostradali Venete
Padova-Venezia-Mestre: Concessioni Autostradali Venete
Mestre-Trieszt: Autovie Venete

Útvonal

Források

További információk

 S.A.T.A.P. 
 Autostrade per l'Italia
 Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova
 Concessioni Autostradali Venete
 Società delle Autostrade di Venezia e Padova (vecchio gestore)
 Autovie venete

Olaszország autópályái
Piemont közlekedése
Lombardia közlekedése
Veneto közlekedése
Friuli-Venezia Giulia közlekedése